Karleuša ist der Nachname zweier serbischer Turbo-Folk-Interpretinnen:
 Jelena Karleuša (* 1978)
 Olja Karleuša (* 1980)